Astronomia: planeta del sistema solar. Vegeu Urà (planeta).
 Mitologia grega: déu del cel. Vegeu Urà (mitologia).